SIF eller S.I.F. har flere betydninger:
 Sif – er, indenfor nordisk mytologi, navnet på Thors kone
 Statens Institut for Folkesundhed – et dansk forskningsinstitut
 Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd – en studenterorganisation ved Syddansk Universitet
 Systemisk Institut for Familieterapi – en privat psykoterapeutisk uddannelsesorganisation

Mange idrætsforeninger bruger SIF som forkortelse, blandt andet disse:
 Silkeborg Idrætsforening
 Sindal Idrætsforening
 Skovshoved Idrætsforening
 Snekkersten Idrætsforening
 Spentrup Idrætsforening
 Støvring Idrætsforening
 Sydfalster Idrætsforening
 Søværnets Idrætsforening